Il singolare del torneo di tennis Croatia Open Umag 2007, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Carlos Moyá che ha battuto in finale Andrei Pavel 6-4, 6-2.

Teste di serie

  Novak Đoković (secondo turno)
  Nikolaj Davydenko (secondo turno)
  Ivan Ljubičić (primo turno)
  David Ferrer (quarti)

 Guillermo Cañas (semifinali) 
 Carlos Moyá (campione)
 Filippo Volandri (quarti) 
 Janko Tipsarević (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Croatia Open Umag 2007
ATP Tour 2007